Het Kiesdistrict Nord is een van de vier kiesdistricten van het Groothertogdom Luxemburg.

Bevolkingsaantal: 70.826
Percentage: 16%
Zetelaantal: 9

Verkiezingsresultaten 2004

Luxemburgs kiesdistrict